Гусарская баллада:

 «Гусарская баллада» — советский художественный фильм-кинокомедия, поставленный режиссёром Эльдаром Рязановым.
 Гусарская баллада — балет Тихона Хренникова в трёх актах.